Touche pas à ma constitution est :
 un slogan prononcé lors des émeutes de 2008 au Cameroun ;
 une association créée par Rachid Nekkaz.